Åge Fridtjof Hareide (Hareid, 1953. szeptember 23. –) norvég labdarúgóhátvéd, edző.

Edzői statisztika
2021. december 12-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források 
Åge Hareide adatlapja a weltfussball.de oldalon 

Élő személyek
1953-ban született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Norvég labdarúgóedzők
Az IL Hødd labdarúgói
A Molde FK labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A Norwich City labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
A Molde FK vezetőedzői
A Helsingborgs vezetőedzői
A Rosenborg BK vezetőedzői
A Viking FK vezetőedzői
A Malmö vezetőedzői